Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken ist der Titel folgender Werke:
 Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken (Buch), Sachbuch
 Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken (Film), deutsche Filmkomödie von 2007 nach dem Sachbuch